Ajugoides, monotipski biljni rod iz porodice medićevki, čija jedina vrsta A. humilis, raste kao endem u Japanu (SW. Honshu, Shikoku, Kyushu).

Hemikriptofit.

Sinonimi 
 Ajuga humilis Miq.
 Lamium humile (Miq.) Maxim.
 Stachys humilis (Miq.) Matsum. & Kudô

Izvori 

Lamioideae